Arroyo Las Piedras puede referirse a:

Arroyo Santo Domingo, llamado también como Arroyo Las Piedras, curso de agua en la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Arroyo Las Piedras, curso de agua en el departamento de Treinta y Tres, Uruguay.